Василий Шишковский (1929 — декабрь 1944) — юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны, заживо сожжён в родном доме бандитами-бандеровцами в декабре 1944 года.

Биография 
Родился в 1929 году в селе Шумское (город Шумск) Волынского воеводства Польши.

В начале Великой Отечественной войны, когда наши войска отступали, Василий Шишковский познакомился с командиром одного из советских батальонов, Андреем Титовым. Испуганное население села пряталось по домам, а мальчишка вызвался помочь отступающему отряду, напоил всех водой.

Через несколько дней немецко-фашистские войска оккупировали территорию населённого пункта. Оставшиеся бойцы Красной Армии вели неравный бой. Батальон Андрея Титова, оставшийся в окрестном лесу, также продолжал свою военную миссию. То немецкие склады подожгут, то предателя расстреляют. Однажды, после очередной перестрелки, недалеко от своего дома, Вася обнаружил на земле раненного в ногу командира Титова. Он спрятал его в сарае и несколько дней помогал ему восстановиться от ран, кормил его, перевязывал. Почувствовав себя лучше, офицер ушёл в лес к партизанам.

В 1944 году Красная Армия освобождала Западную Украину. Советские войска посёлок за посёлком очищали от вражеских сил. Дошла очередь и до Шумского. Разведывательная группа командира Титова, войдя в село, сразу же направилась к дому Шишковских. Бойцы знали, что здесь им помогут и не выдадут. Мальчик поведал о силах противника и указал на свежевырытые вражеские оборонительные окопы. Ранним утром начался бой, в деревню въехали советские бронемашины и танки. Село Шумское было освобождено.

В 1944 году возобновила работу сельская школа. Шишковский стал учиться, был активным участником общественно-политической жизни школы. В окрестных лесах ещё было много бандитских формирований, которые промышляли грабежами. Перед новым 1945 годом, одна из таких банд нагрянула в село и, убив родителей Василия, подожгла их дом. Бандеровцы схватили и Василия, выстрелом ранили и живьём бессознательного юношу бросили в огонь. Выбраться он не смог.

Всё село участвовало в похоронной процессии семьи Шишковских. В населённом пункте в память о юном герое был установлен памятник.

11 августа 2017 года варвары вновь нанесли удар по памяти Василия Шишковского. Они сломали и разобрали в городе Шумске памятник, посвящённый юному герою.

Память 
 Василию Шишковскому в центре Шумска был установлен памятник.
 В память о Васе Шишковском были сочинены очерки и стихотворения.

Примечания

Ссылки 
 Герой Василий Шишковский
 Юные герои Отечества

Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны